WJ peut faire référence à :
 Web jockey, un disque jockey sur une radio web,
 Wiking-Jugend, une organisation néonazie, 
 Wireless Java,